Lala o La la puede referirse a:

Empresas 

 Grupo Lala, empresa multinacional mexicana de productos alimenticios.

Etnografía 

Lala, grupo de habla chibemba de Zambia;

Localidades 

Lala, municipio en la provincia de Lánao del Norte, Filipinas.

Música 

 "La La" (2005), canción de Ashlee Simpson.
 "Lala (canción de 31 minutos)", canción de 31 minutos.

Personas 
Lala (1985-), cantante y actriz de Indonesia.
Lala Deen Dayal (1844-1905), fotógrafo de India.
Lala Kara Mustafa Pasha (h.1500-1580), general del imperio otomano.
Lala Shahin Pasha (s.XIV), primer Beylerbey de Rumelia.
Altin Lala (1975-), futbolista albanés.

Revistas 
 LaLa, revista de Japón.
 LaLa DX, revista de manga japonesa.